Het ATP-toernooi van Båstad 2014 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open 2014) werd van 7 tot en met 13 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Het enkelspel werd gewonnen door Pablo Cuevas. Hij versloeg in de finale João Sousa met 6-2 en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Johan Brunström en Nicholas Monroe. Zij versloegen in de finale Jérémy Chardy en Oliver Marach met 4-6, 7-6(5) en [10-7].

Het toernooi van 2014 trok ongeveer 44.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad